Julie Ertz (1992-), joueuse américaine de soccer ;
  (1945-), historien de l'art allemand ;
  (1887-1985), écrivaine anglo-américaine ;
  (1923–2017), médecin allemand ;
  (1943–2018), gardien de but et entraîneur allemand ;
 Edward Frederick Ertz (1862-1954), peintre et aquafortiste américain ;
 Zach Ertz (1990-), joueur professionnel de football américain.

Voir aussi